Erik Westrum (né le  à Apple Valley, dans le Comté de Dakota dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace qui évoluait en position de centre.

Carrière

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1997-1998 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA
|| 39 || 6 || 12 || 18 || 43 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA
|| 41 || 10 || 26 || 36 || 81 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA
|| 39 || 27 || 26 || 53 || 99 || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA
|| 42 || 26 || 35 || 61 || 84 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Falcons de Springfield || LAH
|| 73 || 13 || 29 || 42 || 116 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Falcons de Springfield || LAH
|| 70 || 10 || 22 || 32 || 65 || 6 || 0 || 4 || 4 || 6 
|-
| 2003-2004 || Falcons de Springfield || LAH
|| 56 || 14 || 18 || 32 || 91 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Coyotes de Phoenix || LNH
|| 15 || 1 || 1 || 2 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Grizzlies de l'Utah || LAH
|| 80 || 18 || 15 || 33 || 117 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Aeros de Houston || LAH
|| 71 || 34 || 64 || 98 || 138 || 8 || 1 || 7 || 8 || 20 
|-
| 2005-2006 || Wild du Minnesota || LNH
|| 10 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Marlies de Toronto || LAH
|| 70 || 23 || 34 || 57 || 135 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Maple Leafs de Toronto || LHN
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 50 || 33 || 39 || 72 || 102 || 7 || 3 || 6 || 9 || 71 
|-
| 2008-2009 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 32 || 21 || 18 || 39 || 115 || 11 || 4 || 10 || 14 || 26 
|-
| 2009-2010 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 40 || 10 || 16 || 26 || 40 || 6 || 5 || 5 || 10 || 16 
|-
| 2010-2011 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 11 || 1 || 3 || 4 || 6 || 3 || 1 || 2 || 3 || 0 
|-
| 2011-2012 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 8 || 1 || 4 || 5 || 24 || - || - || - || - || -

|420||112||182||294||662||14||1||11||12||26

|141||66||80||146||287||27||13||23||36||113

|27||1||2||3||22||-||-||-||-||-

|161||69||99||168||307||-||-||-||-||-

Références 

Naissance en juillet 1979
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Attaquant de hockey sur glace